Косвіг () — міста у Німеччині: 
 Косвіг (Ангальт) — у землі Саксонія-Ангальт 
 Косвіг (Саксонія) — у землі Саксонія

Див. також  
 Коссвіг ()  — місто у землі Бранденбург